SSW har flere betydninger:
 Schichau Seebeckwerft – tysk skibsværft beliggende i Bremerhaven
 St. Louis Southwestern Railway – amerikansk jernbaneselskab, oprettet I 1891
 Sydslesvigsk Vælgerforening – politisk parti i Tyskland
 Sydslesvigsk Vælgerforenings Ungdom – politisk ungdomsorganisation i Tyskland